András Eccard (...–1705) – docente ungherese
 Frédéric Eccard (1867-1952) – giurista e politico francese
 Johannes Eccard (1553-1611) – compositore tedesco
 Philipp Eccard (1577-1618) – giurista tedesco